Зелёная Нива — название населённых пунктов в России:

 Зелёная Нива — посёлок в Торжокском районе Тверской области.
 Зелёная Нива — село в Красноперекопском районе Крыма.